Niemcy:
 Siegmundsburg – dzielnica Neuhaus am Rennweg w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Sonneberg

Inne:
 Siegmundsburg – ruiny pałacu